Росто́вский переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 В Астрахани:
 Ростовский переулок (Приволжский район)
 Ростовский переулок (Советский район)
 Ростовский переулок — переулок в Батайске Ростовской области
 Ростовский переулок — переулок в Воронеже
 Ростовский переулок — переулок в Геленджике Краснодарского края
 Ростовский переулок — переулок в Ижевске
 Ростовский переулок — переулок на хуторе Кочеванчике Азовского района Ростовской области
 Ростовский переулок — переулок в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области
 Ростовский переулок — переулок в Липецке
 В Москве:
 2-й Ростовский переулок
 4-й Ростовский переулок
 6-й Ростовский переулок
 7-й Ростовский переулок
 Ростовский переулок — переулок в Невинномысске Ставропольского края
 Ростовский переулок — переулок на хуторе Павловка Азовского района Ростовской области
 Ростовский переулок — переулок в Ростове-на-Дону
 Ростовский переулок — переулок в селе Самарском Азовского района Ростовской области
 Ростовский переулок — переулок в Сочи Краснодарского края
 Ростовский переулок — переулок в Ставрополе
 Ростовский переулок — переулок в Тольятти Самарской области
 Ростовский переулок — переулок в Томске
 Ростовский переулок — переулок в Улан-Удэ
 Ростовский переулок — переулок в Хабаровске
 Ростовский переулок — переулок в Черкесске
 Ростовский переулок — переулок в Элисте

Украина 

 Ростовский переулок — переулок в Бердянске Запорожской области
 Ростовский переулок — переулок в Днепропетровске
 Ростовский переулок — переулок в Киеве
 Ростовский переулок — переулок в Кировограде
 Ростовский переулок — переулок в Краматорске Донецкой области
 Ростовский переулок — переулок в Смеле Черкасской области

См. также 

 Ростовская улица
 Ростовская набережная
 Ростовское шоссе
 Ростовский въезд — улица в Элисте
 Ростовский проезд
 Ростовский тупик — улица в Днепропетровске
 Ростовский